Soham – miasto w Anglii, w hrabstwie Cambridgeshire
 Soham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Derbyshire
 Soham – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie San Miguel
 Earl Soham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Monk Soham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk